Nova Democràcia (Suècia): partit polític d'extrema dreta suec.
 Nova Democràcia (Grècia): partit polític conservador grec.
 Nova Democràcia (maoisme): concepte maoista que indicava que la democràcia a la Xina prendria un camí diferent de les democràcies parlamentàries occidentals i del comunisme soviètic.